Топас:
 Топас — муниципалитет в Испании.
 Топас — автономные локальные очистные сооружения, изобретенные чешским инженером Яном Тополом в 1994 году.
 Топас (Tópas) — сладости, производимые исландской компанией Nói Síríus.